

Населені пункти та їхні частини

 Ґарбно — село в гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґарбно — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Ґарбно — осада в гміні Корше Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки